Résultats détaillés de l’édition 1924 du championnat de France de tennis qui se termine le .

Faits marquants 
Le jeune René Lacoste crée la surprise en éliminant Henri Cochet.
La finale enthousiasme les 3000 spectateurs. Borotra enlève plutôt facilement les 2 premiers sets et laisse filer le . Dans le , il mène 5-1 et dispose de 3 balles de match, mais Lacoste réagit et empoche 7 jeux de suite. Borotra finit tout de même par s'imposer. 
Dans le tournoi de repêchage, Jacques Brugnon déclare forfait en demi-finale et laisse donc à Cousin le billet pour Wimbledon. L'autre qualifié est Henri Cochet qui bat Jean Couiteas de Faucamberge 2-6, 9-11, 6-3, 6-4, 10-8. Jean Couiteas de Faucamberge est tellement énervé par ce match perdu alors qu'il menait deux sets à rien qu'il en oublie de serrer la main de son adversaire.

Palmarès

Simple messieurs

Tour préliminaire 
 Le Besnerais - Chancerel 6-3 7-9 6-2 6-1
 Borotra - Aslangul 6-3 2-6 6-0 6-3

Tableau

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
France
France
Tennis en 1924
Sport en France en 1924